Az egyiptomi hieroglifák közül voltak olyan jelek, melyek csak egyetlen hangot jelentettek, bár ezeket nem alkalmazták a mi ábécéinkhez hasonlóan. Ezek szerepelnek a táblázatban transzliterációjukkal, MDC jelölésükkel, hangértékükkel és eredetükkel együtt.

Jegyzetek

Források
 , p. 14

Kapcsolódó szócikkek 
Egyiptomi írás
Manuel de Codage

Egyiptomi nyelv
Egyiptomi írás
Átírás

en:Transliteration of Ancient Egyptian#Uniliteral signs